Skrschinskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Tscheslawowna Skrschinskaja (1894–1981), russisch-sowjetische Mediävistin und Hochschullehrerin
 Marina Wladimirowna Skrschinskaja (* 1939), sowjetisch-ukrainische Althistorikerin